Тахтановка — упразднённое село в Славгородском районе Алтайского края. Упразднено в 1956 г.

География 
Располагалось в 6 км к северо-востоку от села Семёновка.

История 
Основано в 1906 г. В 1928 г. посёлок Тахтановка состоял из 36 хозяйств, в составе Кетавегачского сельсовета Славгородского района  Славгородского округа Сибирского края
.

Население 
В 1928 году в посёлке проживало 175 человек (82 мужчины и 93 женщины), основное население — украинцы.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты муниципального образования город Славгород
Населённые пункты, упразднённые в 1956 году